Marco Wölfli (Grenchen, 22 de agosto de 1982) é um ex-futebolista profissional suíço, que atuou como goleiro.

Teve sua carreira ligada ao Young Boys, clube onde foi revelado e anos depois a partir de 2003, jogou até sua aposentadoria em 2020, disputando mais de 400 partidas, ao longo de 17 temporadas.

Seleção nacional
Wölfli durante a carreira foi geralmente a segunda ou terceira escolha de goleiro na seleção suíça. Fez parte do plantel na seleção na Copa do Mundo de 2010.

Títulos
 Liga Suiça (3): 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020

 Schweizer Cup (2): 2008/2009 e 2019/2020

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Goleiros da Suíça
Futebolistas da Suíça
Futebolistas do FC Thun
Futebolistas do BSC Young Boys
Jogadores da Seleção Suíça de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010
Naturais de Soleura